Campanhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Campagnac (Aveyron)
 Campagnac (Tarn)
 Campagnac-lès-Quercy im Département Dordogne